Cascade (waterval) een getrapte waterval of deze nabootsend vuurwerk (Van Dale)
een stroomversnelling

Plaatsen

Verenigde Staten
Cascade (Idaho)
Cascade (Iowa)
Highfield-Cascade
Cascade (Montana)
Cascade (Wisconsin)
Cascade Range (ook Cascadegebergte of Cascades), een gebergte in de Verenigde Staten

Elders
Cascade (Seychellen), een district
Cascade (West-Australië), een plaats in West-Australië
Nationaal park Cascade (Engels: Cascade National Park), in Nieuw-Zuid-Wales, Australië

Kunst en cultuur
 Cascade (beeld), een kunstwerk in de publieke ruimte in Rotterdam door Atelier Van Lieshout.
 Cascade (cultureel centrum), cultureel centrum en theater in Hendrik-Ido-Ambacht.
 Cascade (dancing), een voormalige dancing en café-restaurant in Rotterdam
 Cascade (Guy Manning), muziekalbum van Guy Manning
 Cascada, Duitse eurodance-act
 Cascade (hop), een hopvariëteit
 Cascade (uitgeverij), een Belgische uitgeverij
 Cascade Vondelpark, beeld annex fontein in het Vondelpark van Shamai Haber